Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя — декларация, принятая 11 марта 2014 года Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом в ходе подготовки к проведению общекрымского референдума, назначенного на 16 марта 2014 года. На основании результатов референдума и «Декларации о независимости» 17 марта 2014 года была провозглашена независимая суверенная Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус.

Предыстория 

В феврале — марте 2014 года на территории Автономной Республики Крым и Севастополя произошли масштабные общественно-политические изменения, начало которым положили протесты местного (в основной массе русскоязычного) населения против действий бывшей оппозиции, пришедшей к власти на Украине в результате событий февраля 2014 года. 23-27 февраля была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя и Автономной Республики Крым, а те, в свою очередь, не признали легитимность нового украинского правительства и обратились за содействием и помощью к руководству Российской Федерации.

Принятие 
Декларация была утверждена Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым) и Постановлением Севастопольского городского Совета на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Севастопольского городского совета Юрием Дойниковым). За утверждение Декларации проголосовали 78 депутатов Верховного Совета АРК из 81, принявшего участие в голосовании.

Содержание декларации 
Ссылаясь на положения Устава Организации Объединенных Наций и ряд других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также на решение Международного суда ООН о правомерности провозглашения независимости Косова, документ предусматривает, что в случае принятия на референдуме 16 марта решения о присоединении Крыма (АР Крым и города Севастополя) к России Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным демократическим государством с республиканской формой правления, обязующимся поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории. Документ предусматривал, что Республика Крым как независимое и суверенное государство обратится к Российской Федерации с предложением о заключении договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации.

Как пояснило руководство Верховного Совета Автономной Республики Крым, декларация является важным процедурным документом, необходимым для юридической легитимации вхождения Крыма в состав России, а также для проведения общекрымского референдума.

Мы, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права, принимаем совместно решение:

1. В случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.

2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.

3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации».

Международная реакция 

МИД России 11 марта заявил, что считает решение парламента Крыма абсолютно правомерным и Россия будет в полной мере уважать результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе предстоящего референдума.

МИД Украины в тот же день выразил протест в связи с данным заявлением МИД России и назвал решение Верховного Совета Автономной Республики Крым «антиконституционным, незаконным и юридически ничтожным». 14 марта и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о приостановлении действия Декларации как не отвечающей Конституции и законам Украины. 21 марта Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВС АРК о декларации о независимости АР Крым и города Севастополя.

Министерство иностранных дел Франции назвало декларацию о независимости Крыма и решение о проведении 16 марта общекрымского референдума нелегитимными, заявив, что они противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 12 марта высказал мнение, что данная декларация противоречит Конституции Украины.

См. также 
 Правомерность провозглашения независимости Косова
 Референдум о статусе Крыма (2014)
 Мешков Юрий Александрович

Ссылки 
 Текст декларации
 Обращение Президента России перед депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, руководителями регионов и представителями гражданского общества. 18 марта 2014 года.

Примечания 

Крым
Присоединение Крыма к Российской Федерации
Политика Автономной Республики Крым
Политика Севастополя
Сепаратизм на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
2014 год в Крыму